Aceasta este o listă de concurenți ai concursului de talente Vocea României Junior. Lista este aranjată conform ordinii difuzării audițiilor pe nevăzute. Lista poate fi ordonată și după numele de familie sau după rezultate. Până la momentul ultimei actualizări (15 iunie 2017), s-au totalizat 64 de participări a 64 de concurenți în 2 sezoane.

 Notă: Al doilea sezon al emisiunii a fost filmat integral în 2017. Lista ia în considerare situația de la finalul ultimului episod difuzat; așadar, deși unii concurenți sunt afișați ca fiind „în concurs”, competiția s-a încheiat deja.

Legături externe 
 Sit web oficial

Vocea României Junior
Liste de artiști
Liste de muzicieni